Маковцы (ранее Маковицы, Богородское) — село в Дзержинском районе Калужской области России. Входит в состав сельского поселения «Угорская волость».

География 
В 7 км от города Кондрово. Восточнее, между Маковцами и соседним селом Барятино протекает река Медынка.

Население

История 
Ранее относилось к Медынскому уезду.

Имение в селе известно с конца XVIII века, когда оно принадлежало помещикам В.В. и И. С. Головиным. В начале XIX века оно перешло к дворянам Победоносцевым, в середине века хозяйка — П. И. Победоносцева. После владельцами усадьбы стали помещики Панютины.

В селе имелась деревянная церковь. В 1869 году на её месте был построен храм в стиле классицизм, освящен в честь Казанской иконы Божией Матери. На начало XXI века храм заброшен и находится в руинированном состоянии, от колокольни уцелел только нижний ярус. Около церкви находятся старые надгробия. Ещё одним напоминанием о бывшей усадьбы служит фрагментарно сохранившийся липовый парк, имевший регулярную планировку.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Дзержинского района (Калужская область)